Al-Mahdi ist der Thronname mehrerer muslimischer Herrscher:

 Al-Mahdi (Abbaside) († 785), dritter Kalif der Abbasiden (775–785)
 Abdallah al-Mahdi (910–934), Kalif der Fatimiden
 Muhammad II. al-Mahdi († 1010), Kalif der Umayyaden von Córdoba 1009 und 1010
 Muhammad asch-Schaich al-Mahdi (1465–1505), Sultan der Wattasiden

al-Mahdi bzw. al-Mehdi ist der Name von:
 Ahmad Al Faqi Al Mahdi (* 1975), ehem. Rebellenführer in Mali und verurteilter Kriegsverbrecher
 Hadi al-Mahdi, irakischer Journalist und Radiomoderator
 Sadiq al-Mahdi (1935–2020), sudanesischer Politiker, Premierminister

Siehe auch:
 Mahdi (Begriffsklärung)